Соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин в супергиганте на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 8 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный горнолыжный центр, расположенный на самой высокой вершине горы Сяохайтуо в Яньцине, к северо-западу от Пекина. Старт гонки запланирован на 11:00 по местному времени (UTC+8). Каждая страна может быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

В стартовый протокол вошли 47 горнолыжников из 21 страны. Это наименьшее количество участников мужского супергиганта в истории Олимпийских играх (он проводится с 1988 года), столько же было на Играх 1998 года. На всех Играх XXI века в супергиганте было не менее 56 участников в стартовом протоколе. До финиша добрались 34 из 47 стартовавших.

Олимпийским чемпионом 2018 года в супергиганте является австрийский горнолыжник Маттиас Майер. Он вошёл в стартовый лист, как и чемпион 2014 года и бронзовый призёр 2018 года Хьетиль Янсруд. Серебряный призёр 2018 года в супергиганте и чемпион 2022 года в скоростном спуске Беат Фойц также принимал участие, но не сумел финишировать.

Маттиас Майер вновь выиграл золото и стал трёхкратным олимпийским чемпионом (он также побеждал в скоростном спуске в 2014 году). Майер стал 10-м горнолыжником в истории, кто выиграл не менее трёх золотых медалей на Олимпийских играх. Среди австрийцев ранее это удалось только Тони Зайлеру.

29-летний Райан Кокран-Сигл — сын олимпийской чемпионки 1972 года в слаломе Барбары Кокран. За всю карьеру он лишь дважды был в тройке лучших на этапах Кубка мира. Александер Омодт Кильде завоевал первую в карьере олимпийскую награду. Норвежцы выиграли медаль в этой дисциплине на шестых Олимпийских играх подряд.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Горные лыжи на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)